Caldas Aulete (1826-1878) — professor, lexicógrafo e político português
 Dicionário Caldas Aulete ou Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa

Desambiguações de literatura
Desambiguações de linguística